Merina (volk), een etnische groep van Madagaskar
 Merina (dialect), het dialect van de Merina, afgeleid van het Plateaumalagasi
 Koninkrijk Imerina, een voormalig koninkrijk van de Merina